Лодзкото войводство ( [vɔjɛˈvut​ stfɔ ˈwut​͡skʲɛ]) е войводство в Централна Полша. Заема площ от 18 218,95 км2. Административен център е град Лодз.

История 
Войводството е създадено през 1999 година след сливането на бившите войводства Лодз, Шерадз, Пьотърков Трибуналски, Скерневице и част от Плоцк. Областта носи името на столицата си и най-голям град – Лодз.

География 
Лодзкото войводство граничи с други 6 области: с Мазовецкото войводство на североизток, с Швентокшиското на югоизток, със Силезкото на юг, с Ополското на югозапад, с Великополското на запад и с Куявско-Поморското на север. Територията му принадлежи към 3 исторически области – Мазовия на изток, Великополша на запад и Малополша на юг.

Население 
Населението на войводството е 2 538 451 милиона души през 2010 г.

Административно деление 
Административно войводството е разделено на 24 окръга (повяти), които от своя страна се делят на 213 общини (гмини)

Бележки